Киань () — вьетнамский топоним:
 Киань — уезд в провинции Хатинь.
 Киань — город в провинции Хатинь.